Industri (af latin industria, virksomhed, foretagsomhed) har flere betydninger:

 Industri – betegnelse for det dominerende erhverv inden for den sekundære sektor (ved opdeling af hele det økonomiske liv i tre eller fire sektorer). Sammen med bygge- og anlæg og forsyningssektoren udgør industrien nemlig den sekundære sektor, der bearbejder råstoffer og producerer varer, enten ved masseproduktion eller håndværksproduktion, i modsætning til hhv. den primære sektor med råstofindvinding, minedrift, landbrug og fiskeri, og den tertiære sektor med handel, service og transport. Den kvartære sektor er man begyndt at tale om i nyere tid. Den omfatter fremstilling og forarbejdning af viden.
 Branche – en gren af det økonomiske liv i videste forstand. Denne brug af ordet kommer fra engelsk, hvor industry har en bredere betydning, og man kan se en afsmittende betydning på dansk i udtryk som "underholdningsindustri" og "turistindustrien".
 Masseproduktion – i modsætning til håndværksproduktion. Tidligere skelnede man i eksempelvis deskriptivt-statistiske sammenhænge mellem håndværks- og industriproduktion, hvor det afgørende for en virksomheds placering i disse to grupper var antallet af ansatte: Virksomheder over seks ansatte blev kategoriseret som industrivirksomheder, virksomheder med færre ansatte som håndværksvirksomheder. Danmarks Statistik er dog gået væk fra denne opdeling og regner i dag ikke "håndværk" som en selvstændig optællingsenhed.